Kpaon peut désigner :
Kpaon, la localité située dans le département de Boussoukoula au Burkina Faso
Kpaon, la localité située dans le département de Gaoua au Burkina Faso